SNP
 1. kratica za Srpsko narodno pozorište (Novi Sad)
 2. (S. N. P.) engleska kratica za Scottisch National Party (Škotska narodna partija)
 3. slovenska kratica za slovenske narodne pesmi
 4. slovačka kratica za Slovenske národné povstanie (Slovački narodni ustanak; jesen 1944. godine)
 5. nekadašnja jugoslavenska kratica za Socijalistička narodna partija (Danska)
 6. (СНП) bugarska kratica za Социалистическа народна партия (Socialističeska narodna partija; Norveška) - ruska kratica za Социалистическая народна партия (Socijalističeskaja narodna partija)
 7. (СНП) bugarska kratica za Свободна национална партия (Svobodna nacionalna partija; Bahami)
 8. (СНП) ruska kratica za Совет народных представителей (Sovet narodnih predstaviteley; Indonezija ili собрание народных представителей (sobranie narodnyh predstaviteley; Kina)

Kratice